Вил Арнет (; рођен 4. маја 1970. године у Торонту) канадски-амерички је глумац и телевизијски продуцент, најпознатији по улози Џоба Блута у ТВ серији Ометени у развоју, која му је донела номинацију за награду Еми у категорији "Најбољи споредни глумац у хумористичкој серији".

Филмографија 

|-
| 1996. || Крупан кадар || -{Close Up}- || Дејв || 
|-
| 1996. || Едов следећи потез || -{Ed's Next Move}- || момак из временске прогнозе || 
|-
| 1998. || Сломљени див || -{The Broken Giant}- || Езра Кејтон || 
|-
| 1999. || Јужни Бостон || -{Southie}- || Вајти || 
|-
| 1999. || Игра чекања || -{The Waiting Game}- || Лени || 
|-
| 2001. || Час глуме || -{The Acting Class}- || Вил Бенет || 
|-
| 2005. || За све је крива свекрва || -{Monster-in-Law}- || Кит || 
|-
| 2006. || Ледено доба 2: Отапање || -{Ice Age: The Meltdown}- || стари лешинар (глас) || 
|-
| 2006. || Лудо летовање || -{RV}- || Тод Малори || 
|-
| 2006. || Сутра је нови дан || -{The Great New Wonderful}- || Дени || Сегмент: -{Emme's Story}-
|-
| 2006. || Идемо у затвор || -{Let's Go to Prison}- || Нелсон Бидерман IV || 
|-
| 2006. || Пицерија Камиказе || -{Wristcutters: A Love Story}- || Месија || 
|-
| 2007. || Ледом до славе || -{Blades of Glory}- || Странц ван Валденберг || 
|-
| 2007. || Грајндхаус || -{Grindhouse}- || спикер || Сегмент: -{Don't}-
|-
| 2007. || На Бродвеју || -{On Broadway}- || Том || 
|-
| 2007. || Мућкалица || -{Ratatouille}- || Хорст (глас) || 
|-
| 2007. || Летећи каскадери || -{Hot Rod}- || Џонатан Аулт || 
|-
| 2007. || Браћа Соломон || -{The Brothers Solomon}- || Џон Соломон || 
|-
| 2007. || Камбекси || -{The Comebacks}- || поштар || 
|-
| 2008. || Полупрофесионалац || -{Semi-Pro}- || Лу Редвуд || 
|-
| 2008. || Хортон || -{Horton Hears a Who!}- || Влад Владиков (глас) || 
|-
| 2008. || Рокер || -{The Rocker}- || Лекс || 
|-
| 2009. || Чудовишта против ванземаљаца || -{Monsters vs. Aliens}- || Карика која недостаје (глас) || 
|-
| 2009. || Операција Морско прасе || -{G-Force}- || Кип Килијан || 
|-
| 2009. || Кратки разговори са огавним мушкарцима || -{Brief Interviews with Hideous Men}- || субјекат бр. 11 || 
|-
| 2009. || Пролећнм распуст || -{Spring Breakdown}- || Тед || 
|-
| 2010. || Кад си у Риму || -{When in Rome}- || Антонио || 
|-
| 2010. || Џона Хекс || -{Jonah Hex}- || поручник Грас || 
|-
| 2010. || Грозан ја || -{Despicable Me}- || г. Перкинс (глас) || 
|-
| 2012. || Тајни свет Аријети || -{Kari-gurashi no Arietti}- || Под (глас) ||америчка синхронизација 
|-
| 2014. || Тврд орах || -{The Nut Job}- || Сарли (глас) || 
|-
| 2014. || Лего филм || -{The Lego Movie}- || Бетмен (глас) || 
|-
| 2014. || Нинџа корњаче || -{Teenage Mutant Ninja Turtles}- || Верн Фенвик || 
|-
| 2016. || Нинџа корњаче: Изван сенке || -{Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows}- || Верн Фенвик || 
|-
| 2016. || Поп звезда || -{Popstar: Never Stop Never Stopping}- || папараци || 
|-
| 2017. || Лего Бетмен || -{The Lego Batman Movie}- || Бетмен (глас) || 
|-
| 2019. || Лего филм 2 || -{The Lego Movie 2: The Second Part}- || Бетмен (глас) || 
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 1999. || Секс и град || -{Sex and the City}- || Џек || епизода: -{La Douleur Exquise!}-
|-
| 1999. || Шоу Мајка О'Малија || -{The Mike O'Malley Show}- || Џими ||13 епизода
|-
| 2000. || Трећа смена || -{Third Watch}- || Кени || епизода: -{Spring Forward, Fall Back}-
|-
| 2001. || Школске тајне || -{Boston Public}- || продавац || епизода: -{Tvie}-
|-
| 2002. || Да, драга || -{Yes, Dear}- || Боби || епизода: -{Johnny Ampleseed}-
|-
| 2002. || Породица Сопрано || -{The Sopranos}- || Мајк Валдрап ||2 епизоде
|-
| 2002. || Ред и закон: Одељење за специјалне жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Тони Дејмон || епизода: -{Angels}-
|-
| 2003. || Непоражен || -{Undefeated}- || асистент Скота Грина || ТВ филм
|-
| 2003–20062013. || Ометени у развоју || -{Arrested Development}- || Џоб Блут ||66 епизода
|-
| 2004. || Вил и Грејс || -{Will & Grace}- || Артемис Џонсон || епизода: -{Back Up, Dancer}-
|-
| 2005. || Дени Фантом || -{Danny Phantom}- || писац из сенке (глас) || епизода: -{The Fright Before Christmas}-
|-
| 2006. || Циркус наказа || -{Freak Show}- || Данкан Шист (глас) ||7 епизода
|-
| 2007. || Краљ брда || -{King of the Hill}- || Портис (глас) || епизода: -{Hank Gets Dusted}-
|-
| 2007–2013 || Телевизијска посла || -{30 Rock}- || Девон Бенкс ||9 епизода
|-
| 2008. || Улица Сезам || -{Sesame Street}- || Макс мађионичар || епизода: -{Max the Magician}-
|-
| 2009. || Седи и ћути || -{Sit Down, Shut Up}- || Енис Хофтард (глас) ||13 епизода
|-
| 2009. || Чудовишта и ванземаљци: Мутантске бундеве из свемира || -{Monsters vs. Aliens: Mutant Pumpkins from Outer Space}- || Карика која недостаје (глас) || ТВ специјал
|-
| 2010. || Паркови и рекреација || -{Parks and Recreation}- || Крис || епизода: -{The Set Up}-
|-
| 2010–2011 || Управљење Вајдлом || -{Running Wilde}- || Стив Вајлд || 13 епизода; такође креатор и продуцент
|-
| 2010–20122016. || Лоше одлуке Тода Маргарета|| -{The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret}- || Брент Вилтс ||17 епизода
|-
| 2011. || У канцеларији || -{The Office}- || Фред Хендри || епизода: -{Search Committee}-
|-
| 2011–2012 || Целу ноћ будни || -{Up All Night}- || Крис ||35 епизода
|-
| 2012. || Кливлендски шоу || -{The Cleveland Show}- || Генерал Рихтер (глас) || епизода: -{A General Thanksgiving Episode}-
|-
| 2013–2014 || Милерови || -{The Millers}- || Нејтан Милер ||34 епизоде
|-
| 2014. || Симпсонови || -{The Simpsons}- || заменик директора Гратман || епизода: -{Steal This Episode}-
|-
| 2012. || Bykerуб || -{Bykee}- || Џејсакл || епизода
|-
| 2014– || Боџек Хорсман || -{BoJack Horseman}- || Боџек Хорсман ||25 епизода; такође извршни продуцент
|-
| 2016. || Забушант || -{Flaked}- || Чип ||8 епизода; такође креатор и извршни продуцент
|-
| 2016. || Неуништива Кими Шмит || -{Unbreakable Kimmy Schmidt}- || Кити (глас) || епизода: -{Kimmy Kidnaps Gretchen!}-
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Канадски глумци
Амерички глумци
Торонтоњани
Амерички гласовни глумци
Канадски гласовни глумци